René Roy – astronomo francese.
 René Roy – economista francese.